Quante steht für:
 Quante (Unternehmen) aus Wuppertal

Quante ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bernhard Quante (1799–1874), deutscher Jurist und Politiker
 Bernhard Quante (1812–1875), deutscher Chorleiter, Geistlicher und Musikpädagoge
 Eva Quante-Brandt (* 1960), deutsche Pädagogin und Politikerin
 Friedrich Quante (1880/1881–1966), deutscher Posaunist und Archivar
 Michael Quante (* 1962), deutscher Philosoph
 Otto Quante (1875–1947), deutscher Maler
 Robert Quante (* 1977), deutscher Kameramann und Filmeditor
 Stefan Quante (* 1959), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Quanten
 Quanter
 Quant